Бергендаль:

 Бергендаль, Анна — шведская певица, представитель Швеции на международном песенном конкурсе Евровидение-2010 в Осло.
 Бергендаль, Ларс — норвежский лыжник, трёхкратный чемпион мира.